Paarma est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1901-1970), officier du renseignement finlandais
 (né en 1942), archevêque finlandais
 (1901-1970), juge finlandais
, artiste et guitariste reggae finlandais

Voir aussi
, type de biplan finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois